Enrique de Dinamarca puede referirse a:

 Enrique de Laborde de Monpezat (1934-2018), fue príncipe consorte de Dinamarca, esposo de Margarita II de Dinamarca;
 Enrique de Dinamarca (2009-), nieto del anterior y de la reina Margarita.